В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Philadelphia 1976, що проходив у рамках Туру WTA 1976, Біллі Джин Кінг і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Розмарі Казалс і Франсуаза Дюрр 7-64, 6-4.

Сіяні пари 

 Мона Геррант /  Енн Кійомура (півфінал)
 Ольга Морозова /  Вірджинія Вейд (півфінал)

 Біллі Джин Кінг /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Розмарі Казалс /  Франсуаза Дюрр (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Philadelphia